Příjmení Osička nosí více významných osobností:

 Antonín Osička (1888–1949) – český anglista, básník i prozaik
 Jitka Osička (* 1987) – česká herečka a zpěvačka
 Rostislav Osička (* 1956) – český boxer a básník